El juego de la muerte puede referirse a:

 Game of Death (El juego de la muerte), una película de Bruce Lee.
 El juego de la muerte, un documental de la televisión francesa y suiza sobre la forma en que la televisión puede influir el comportamiento ético de la gente.
 The Frying Game (El juego de la muerte en Hispanoamérica), un episodio de Los Simpson.